Betweem delusion and reallity () — еротично-комедійна бара-манґа, написана манґака під псевдонімом «Мацу Такеші». Манга про те, наскільки важливо, хоча б інколи, бути відвертим з іншими, щоб не втрати свій шанс отримати щось приємне.

Сюжет 
Молодий холостяк в самий розпал літа, в серпні, купив кондиціонер на гроші від тимчасової роботи, і встановити його прийшов накачений майстер з магазину.

Що ж нафантазував (а може і ні) молодий хлопець без дівчини? І чи погодиться розділити його еротичні фантазії м'язистий майстер?

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манґа на сайті «adultmanga»  
 Манґа на сайті «myreadingmanga.info»  
 Манґа на сайті «www.baramangaonline.com» 

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Мацу Такеші